Riutankari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Riutankari (ö, lat 60,85, long 21,20), Egentliga Finland, Nystadsregionen, 
 Riutankari (ö, lat 60,73, long 21,32), Egentliga Finland, Nystadsregionen, 

Robotskapade Finlandförgreningar